

Geografia do Canadá
 Medford (Nova Escócia) — comunidade na província de Nova Escócia

Geografia dos Estados Unidos
 Medford (Maine) — cidade no estado de Maine
 Medford (Massachusetts) — cidade no estado de Massachusetts
 Medford (Minnesota) — cidade no estado de Minnesota
 Medford (Nova Jérsei) — distrito no condado de Burlington, no estado de Nova Jérsei
 Medford (Nova Iorque) — povoado no condado de Suffolk, estado de Nova Iorque
 Medford (Oklahoma) — cidade no estado de Oklahoma
 Medford (Oregon) — cidade no estado de Oregon
 Medford (Wisconsin) — cidade no estado de Wisconsin

Pessoas
 Hernán Medford — jogador de futebol costariquenho

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de antropônimos